Tirs (botànica), inflorescència racemosa fusiforme 
 Tirs (llibert), llibert d'Octavi (August)
 Tirs (símbol), emblema de Dionís i els sàtirs bacants